Between the Sheets – cocktail alcolico
Between the Sheets – album dei The Isley Brothers 
Between the Sheets – film del 2003